Лукьяновский — название населённых пунктов:

Россия 
 Лукьяновский — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Лукьяновский — деревня в Алексеевском районе Волгоградской области.

См. также 
 Лукьяновский народный дом
 Лукьяновский сельский совет